Rudolf Pagenstecher ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Pagenstecher (General, 1802) (1802–1889), preußischer Generalleutnant
 Rudolf Pagenstecher (General, 1838) (1838–1903), preußischer Generalmajor 
 Rudolf Pagenstecher (Archäologe) (1879–1921), deutscher Klassischer Archäologe